Аюла́ — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Аносинское сельское поселение.

География 
Село расположено в долине реки Катуни, к югу от Горно-Алтайска, в месте впадения реки Аюлы в Катунь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района